Majesco steht für:

 Majesco Inc., (früher: MajescoMastek) ein US-amerikanisches IT-Unternehmen 
 Majesco Entertainment, einen US-amerikanischen Videospielpublisher